Фінк — транслітерація німецьких прізвищ  й англійського .

 Фінк Володимир Олександрович (1958—2005) — радянський та український футболіст, що виступав на позиції нападника.
 Ебергард Фінк (; 1899—1944) — німецький офіцер, оберст (полковник) Вермахту.
 Едвард Майкл Фінк (; 1967) — підполковник ВПС США, астронавт.
 Єнс Фінк-Єнсен (; 1956) — данський письменник, поет, фотограф і композитор.
 Іда Фінк (; 1921—2011) — польсько—ізраїльська письменниця.
 Йоганнес Фінк (; 1895—1981) — німецький воєначальник, генерал авіації (1944).
 Йодок Фінк (; 1853—1929) — австрійський фермер, політичний і державний діяч, перший віцеканцлер Австрії.
 Карл Фінк (; 1886—1969) — німецький офіцер, генерал-майор Люфтваффе (1943).
 Матіц Фінк (; 1990) — словенський футболіст, півзахисник.
 Ойген Фінк (; 1905—1975) — німецький філософ.
 Робін Фінк (; 1971) — американський музикант, гітарист гурту Nine Inch Nails і колишній соло-гітарист Guns N' Roses.
 Руді Фінк (; 1958) — німецький боксер, виступав за збірну НДР, олімпійський чемпіон (1980).
 Торстен Фінк (; 1967) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Інше 
 «Бартон Фінк» () — американська чорна комедія 1991 року братів Коен.
 Фінк () — головна річка центральної Австралії довжиною близько 650 км.
 10891 Фінк (10891 Fink) — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1997 року.

Німецькі прізвища